O Projeto Pescar é uma iniciativa mantida no Brasil por empresas, sem fins lucrativos, com a intenção de preparar jovens de baixa renda para inclusão social e no mercado de trabalho. Durante o curso os jovens aprendem sobre alguma área profissional de acordo com o ramo que a empresa trabalha, além de orientações sobre: Cidadania, meio ambiente, educação sexual, família e tecnologia. As aulas geralmente iniciam em março tendo seu término entre Novembro e Dezembro, até o meio do ano os alunos apenas têm aulas didáticas e após este período os alunos são encaminhados às aulas práticas para que possam praticar o que aprenderam na teoria e vivenciem como é o ambiente de trabalho, seus processos e responsabilidades.

Após o curso, os orientadores procuram inserir cada jovem a uma vaga no mercado segundo cada perfil.

Por que Projeto Pescar? 
O nome foi inspirado no provérbio chinês: Se deres um peixe a um homem faminto, vais alimentá-lo por um dia. Se o ensinares a pescar, vais alimentá-lo por toda a vida. (Lao Tsé)

O projeto inspira-se neste provérbio devido ao fato de ter como objetivo o real aprendizado destes jovens que buscam uma qualificação para se adequarem às exigências profissionais e não somente inseri-los no mercado sem qualquer experiência de trabalho.

Histórico 
O projeto iniciou-se em 1976 no Rio Grande do Sul, com a iniciativa do empresário Geraldo Tollens Linck (1927-1998), dono da Linck S.A. Sua ideia era procurar ocupar, de alguma forma, o tempo livre que esses jovens de baixa renda possuem, ensinando-lhes alguma atividade para que pudessem além de qualificá-los, dar-lhes uma nova perspectiva de vida.

A primeira turma iniciou com 15 jovens e até então, já formou mais de 15 mil jovens jovens nas 120 unidades distribuídas em 10 Estados e no Distrito Federal, além de existirem também na Argentina e no Paraguai.

Associações do Brasil